Зона Азия/Океания — одна из 3-х региональных зон в розыгрыше Кубка Дэвиса 2013 года. Состоит из 4-х групп.

Группа I

Группа II

Группа III 
 Aviation Tennis Club, Дубай, ОАЭ, хард

 11 — 15 сентября 2013

Предварительный раунд

Плей-офф

За 1-4 места

За 5-8 места 

  и  переходят в группу 2 зоны Азия/Океания
  и  Тихий океан выбывают в группу 4 зоны Азия/Океания

Группа IV 
 Aviation Tennis Club, Дубай, ОАЭ, хард

 9 — 15 сентября 2013

Предварительный раунд

Плей-офф 

  и  переходят в группу 3 зоны Азия/Океания

Ссылки 
 Официальный сайт 

Регионы